Kołyska (broń palna) – część broni palnej
 Kołyska (góra) – góra w Beskidzie Żywieckim
 Kołyska (kolebka) – sprzęt do kołysania dzieci